Grace è un album del cantante britannico David Knopfler, pubblicato nel 2015.

Tracce